Ženská čtyřhra Hobart International 2020 probíhala v polovině ledna 2020. Do deblové soutěže hobartského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl nejvýše nasazený pár tchajwanských sester Čan Chao-čching a Latishy Chanové, který v úvodním kole podlehl Kateryně Bondarenkové s Sharon Fichmanovou.

Vítězem se stala ukrajinsko-indická dvojice Nadija Kičenoková a Sania Mirzaová, která ve finále zdolala čínské turnajové dvojky Pcheng Šuaj a Čang Šuaj po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Kičenoková vybojovala pátý deblový titul na okruhu WTA Tour. Mirzaová završila návrat na okruh po mateřské dovolené čtyřicátým druhým deblovým triumfem a prvním od roku 2017.

Nasazení párů 
  Čan Chao-čching /  Latisha Chan (1. kolo)
  Pcheng Šuaj /  Čang Šuaj (finále)
  Makoto Ninomijová /  Renata Voráčová (1. kolo)
  Georgina Garcíaová Pérezová /  Sara Sorribesová Tormová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Hobart International
WTA Tour 2020
Tenis v Austrálii v roce 2020